Nightflyers (dt. etwa: Nachtflieger) ist der Titel folgender Werke:

Nightflyers (Roman), Roman von George R.R. Martin aus dem Jahr 1980
Nightflyers (Film), Verfilmung des Romans von Martin aus dem Jahr 1987 
Nightflyers (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie aus dem Jahr 2018 basierend auf dem Roman von 1980 und dem Film aus dem Jahr 1987